

Chimica 
 R24 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R24 – tangenziale di Nivelles (Belgio)
 R24 – strada regionale Aeroporto Internazionale di Johannesburg – Magaliesburg (Sudafrica)